Traiectum ad Rhenum – Nome latino della città olandese di Utrecht.
 Traiectum ad Mosam – Nome latino della città olandese di Maastricht.